Круз Бендита има више значења:

 Круз Бендита (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Круз Бендита (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику